Das Herreneinzel der Australian Championships 1949 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Sieger des Turniers wurde der Australier Frank Sedgman, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann und Vorjahresfinalisten John Bromwich in drei Sätzen (6:3, 6:2, 6:2) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1949